Eurysyllis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Ehlers 1864. Eurysyllis ingår i familjen Syllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Eurysyllis